Вон может означать:
 Вон — русское наречие и частица со значением «прочь», «наружу».
 Вон — караул на плацдарм, к ружью.

Фамилия

Британская 
Вон () — британская фамилия валлийского происхождения, происходящая от  «малый». Устаревшие транскрипции — , Воэн.

Известные носители:
 Вон, Альберта (1904—1992) — американская актриса немого кино.
 Вон, Бенджамин (1751—1835) — британский дипломат и рабовладелец.
 Вон, Билли (1919—1991) — американский певец и музыкант, аранжировщик, дирижёр эстрадного оркестра.
 Вон, Брайан (род. 1976) — американский писатель.
 Вон, Валентина (род. 1983) — американская порноактриса.
 Вон, Винс (род. 1970) — американский актёр, продюсер и сценарист.
 
 Вон, Джеймс (род. 1988) — английский футболист.
 Вон, Джимми (род. 1951) — американский блюз-рок гитарист и певец.
 Вон, Джон (1639—1713) — британский общественный и государственный деятель.
 Вон, Дэвид (род. 1983) — валлийский футболист.
 Вон, Жак (род. 1975) — американский баскетболист и тренер.
 Вон, Киа (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Вон, Контесс (род. 1978) — американская актриса и певица.
 Вон, Мэттью (род. 1971) — британский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр.
 Вон, Питер (1923—2016) — английский киноактёр.
 Вон, Ральф (1918—1998) — американский баскетболист.
 Вон, Роберт (1932—2016) — американский актёр.
 Вон, Ронни (род. 1944) — известный бразильский певец и телеведущий.
 Воан, Сара (1924—1990) — американская джазовая певица.
 Вон, Стиви Рэй (1954—1990) — американский блюз-рок-гитарист.
 Вон, Фрэнк (1902—1959) — американский футболист, крайний защитник.
 Вон, Фрэнсис Джон (1877—1935) — католический прелат, епископ Меневии.
 Вон, Чико (1940—2013) — американский баскетболист.

Составные фамилии 
 Вон-Лолор, Том (род. 1977) — ирландский актёр.

Корейская 
Вон () — корейская фамилия.

Известные носители
 Вон Джон Сик (род. 1990) — южнокорейский тяжелоатлет.
 Вон, Иван Иннокентьевич (1959—2016) — советский тяжелоатлет, тренер.
 Вон Менсан (1892 — ?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Вон Се Хун (род. 1951) — государственный деятель Республики Корея, директор Национального агентства разведки (2009—2013).
 Вонхё (617—686) — наставник, писатель и комментатор в корейской буддийской традиции.

Топоним 
 Вон — муниципалитет в канадской провинции Онтарио в составе Большого Торонто.

См. также 
 Воан, Сара
 Воан-Уильямс, Ральф
 Вона (вон) — валютная единица Республики Корея и КНДР.
  — китайская фамилия с южным (кантонским) вариантом Вон.
  — китайская фамилия с южным (кантонским) вариантом Вон.
  — вариант записи вышеуказанных кантонских фамилий для личностей, получивших известность через посредство английского языка (преимущественно деятелей англоязычных стран китайского происхождения, включая Гонконг как бывшую британскую колонию).

Примечания